

Astronomia
 183 Istria – asteroide

Geografia
 Histria – antica colonia greca fondata dai Milesi sul Mar Nero
 Istria – penisola del mare Adriatico
 Istria – comune della Romania nel distretto di Costanza
 Regione Istriana – regione della Croazia

Trasporti
 Istria – stazione della linea M5 della metropolitana di Milano